Кококсатла има више значења:

 Кококсатла (Исхуакан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кококсатла (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику